Myxosporea är en klass av djur. Myxosporea ingår i fylumet Myxozoa och riket djur. 

Myxosporea är enda klassen i fylumet Myxozoa.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Myxozoer
Myxosporea